Wartenberg může znamenat: 

 Vartenberk, zámek ve Stráži pod Ralskem
 německý název Stráže pod Ralskem
 Vartenberkové, český šlechtický rod, později Valdštejn-Vartenberkové

příjmení
 Frank Wartenberg (* 1955), východoněmecký atlet, skokan do dálky
 Christiane Wartenbergová (* 1956), východoněmecká atletka, běžkyně
 Robert Wartenberg (1887-1956), americký neurolog německého původu

jiný význam
 Wartenbergovo kolečko, neurologická pomůcka